Lac Frías ou en espagnol lago Frías, peut faire référence à plusieurs lacs :
 Lac Frías, dans la province de Santa Cruz, en Argentine ;
 Lac Frías, dans la province de Río Negro, en Argentine.